Algyői közúti Tisza-híd, a 47-es főút Tisza-hídja
 Algyői vasúti Tisza-híd, a Szeged–Békéscsaba-vasútvonal hídja